Rico peut désigner :

Personnes

Pseudonyme 

 Rico, un musicien écossais de trip hop ;
 Rico, un chanteur français, interprète des tubes On s’la donne et Bouge en 1995 ;
 Rico (1981-), footballeur brésilien ;
 Richard Gavinet, dit Rico, bassiste des Innocents ;
 Rico Rodriguez, dit Rico, un tromboniste de reggae jamaïcain.

Patronyme

Personnalités réelles 

 Jocelyn Rico, footballeur français ;
 Juan Rico y Amat, écrivain et juriste espagnol ;
 Luis Rico, chanteur bolivien ;
 Francisco Rico, universitaire espagnol;
Paquita Rico, actrice et chanteuse espagnole;
 Raúl Rico, coureur cycliste espagnol ;
 Robert Rico, footballeur français ;
 Sergio Rico, footballeur espagnol.

Personnages de fiction 

 Johnny Rico, personnage de fiction du roman de Robert A. Heinlein

Informatique 
 Open Rico, système ouvert de développement et de composants AJAX pour application internet « riche »

Animal 
 , un chien de race bouledogue français connu pour son intelligence

Acronyme 

 RICO, acronyme de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, une loi fédérale américaine.

Musique 

 Rico, une chanson de Matthew Good Band sortie en 1998 ;
 Rico, un album de Matt Bianco sorti en 2000.

Télévision 
 Rico, un épisode de la série Better Call Saul diffusé en 2015.

Lieux 

 Rico, une municipalité du Colorado ;
 Rico, une zone non-incorporée de Californie ;
 Salón Rico, un palais en ruines à Cordoue en Espagne.

Notes et références 

Acronyme
Pseudonyme